Black Magic est la traduction anglaise de « Magie noire ».

Black Magic peut aussi faire référence à :
 Black Magic, le label d'une compagnie de disque indépendante, américaine. J.J. Malone fut l'un des artistes produits.
 Black Magic, film policier américain réalisé par Phil Rosen en 1944
 Black Magic, un album du chanteur et guitariste de blues Magic Sam, sorti en 1969 sur Delmark Records.
 Black Magic, un album du chanteur de reggae Jimmy Cliff sorti en 2004.
 Black Magic, un album du rappeur 50 Cent sorti en 2014
 Black Magic, un manga de Masamune Shirow publié en  en France
 Black Magic, un comic publié par Prize Publications en 1950 à 1961. La série était réalisée par Jack Kirby et Joe Simon.
 Black Magic, un monocoque néo-zélandais de la  Coupe de l'America de 1995.
 Black Magic, un film hongkongais réalisé par Ho Meng-hua, sorti en 1975 au cinéma.
 Blackmagic Design, une société australienne fabriquant du matériel pour la télévision et le cinéma ;
 Black Magic, une chanson de Little Mix.